Capitan Futuro è un personaggio immaginario protagonista di una serie di romanzi, di un fumetto e di un anime. Può significare anche:

 Capitan Futuro – fumetto con protagonista il personaggio di Capitan Futuro.
 Capitan Futuro – anime con protagonista il personaggio di Capitan Futuro.
 Capitan Futuro – singolo discografico de I Micronauti, sigla italiana dell'omonimo anime.
 Capitan Futuro – singolo discografico di Christian Bruhn, sigla tedesca dell'omonimo anime.
 Capitan Futuro – duo di produttori discomusic comprendente George Kelly e Jeff Gonzalez.